Аксукент (, до 1990 года — Белые Воды) — село в Сайрамском районе Туркестанской области Казахстана, административный центр Аксукентского сельского округа.

История 
Переселенческое село жили русские, немцы, башкири, татары, узбеки, казахи, украинцы, белоруси, азербайджанцы, турки, курды, таджики и.м.др. диаспоры Белые Воды было основано в конце XIX века — в 1889 году.

География 
Расположено в 3-х км к северо-востоку от города Шымкент на реке Аксу. Код КАТО — 515230100. Через Аксукент проходит автомобильная дорога Алматы — Ташкент.

Население 
В 1999 году население села составляло 23 620 человек (11 362 мужчины и 12 258 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 29 541 человек (14 004 мужчины и 15 537 женщин). На начало 2019 года население села составило 24 491 человек (12 522 мужчины и 11 969 женщин).

Инфраструктура 
Производится ремонт сельскохозяйственных машин и запчастей, есть комбинат стройматериалов. Издается республиканская газеты ".
Колбасный цех, Склад Coca-Cola, Nimex.
Спичный, Алюминий, Сырный, Хлеб завод. Мясокомбинат, Нефтебаза, Швейная фабрика, Макаронный завод KARMU. и.м.др

Примечания 

 

 
Населённые пункты Сайрамского района